Хмелевский сельский совет — название сельских советов на Украине:

 Хмелевский сельский совет — входит в состав Богородчанского района Ивано-Франковской области.
 Хмелевский сельский совет — входит в состав Маловисковского района Кировоградской области.
 Хмелевский сельский совет — входит в состав Березновского района Ровненской области.
 Хмелевский сельский совет — входит в состав Краснопольского района Сумской области.
 Хмелевский сельский совет — входит в состав Роменского района Сумской области.
 Хмелевский сельский совет — входит в состав Залещицкого района Тернопольской области.
 Хмелевский сельский совет — входит в состав Теребовлянского района Тернопольской области.
 Хмелевский сельский совет  — входит в состав Городокского района Хмельницкой области.

См. также 
 Хмелевский сельсовет